250-річчя з дня відкриття Російської Америки (Новоархангельськ) () — паладієва ювілейна монета СРСР вартістю 25 карбованців, випущена 22 квітня 1991 року.

Тематика 
Спочатку заснований Олександром Барановим, з дозволу старійшин племені індіанців-тлінкітів, в 1799 році як форт Архангела Михаїла в гирлі струмка, який зараз носить назву Старрігавань. У 1802 році форт зруйнований індіанцями, а його жителі перебиті. У 1804 році росіяни знову зайняли цю територію за допомогою алеутів і знарядь корабля «Нева». Поселення було перенесено на стратегічно більш зручне місце, на крутий пагорб, кекурі, поруч з бухтою. Нове поселення отримало назву Новоархангельськ. З 1808 року Новоархангельськ став столицею Російської Америки. У 1848 році побудований православний Собор святого Михайла. У 1850-1860-х роках в Новоархангельську була розташована одна з баз російської тихоокеанської ескадри. З 1867 року місто знаходиться у складі США. Залишався столицею Аляски до 1906 року, коли його змінило у цьому статусі американське місто Джуно.

Історія 
У 1990—1991 роках було випущено серію монет «250-річчя з дня відкриття Російської Америки» з якістю пруф — 2 срібних монет номіналом у 3 карбованці, 4 паладієвих монет номіналом 25 карбованців, а також 2 монети номіналом 150 карбованців у платині. Монети було присвячено 250-річчю з дня відкриття Російської Америки — володінь Російської імперії в Північній Америці, що включала Аляску, Алеутські острови, Олександрівський архіпелаг і поселення на тихоокеанському узбережжі сучасних США (Форт-Росс).

Монети карбувалися на Ленінградському монетному дворі (ЛМД).

Опис та характеристики монети

Аверс 
Зверху герб СРСР з 15 витками стрічки, під ним літери «СССР», нижче ліворуч і праворуч риса, під рискою зліва хімічне позначення «Pd» і проба «999» металу з якого зроблена монета, під ними чиста вага дорогоцінного металу «31,1», під рискою праворуч монограма монетного двору «ЛМД», нижче позначення номіналу монети цифра «25» і нижче слово «РУБЛЕЙ», знизу у канта рік випуску монети «1991».

Реверс 
Зверху уздовж канта монети слова «250 ЛЕТ ОТКРЫТИЯ РУССКОЙ АМЕРИКИ», знизу слова «НОВО-АРХАНГЕЛЬСК 1799», в середині вітрильне судно, ліворуч — шлюпка, угорі ліворуч — панорама Ново-Архангельська, вгорі по центру — портрет А. А. Баранова творця Російсько - Американської кампанії.

Гурт 
Рубчастий (300 рифлень).

Автори 
 Художник: А. В. Бакланов
 Скульптор: Л. С. Комшилов

Див. також 
 Пам'ятні та ювілейні монети СРСР
 Радянський карбованець
 Ювілейна монета

Джерела 
 http://www.fcoins.ru/catalog/catalogussrub/catalogussrub13940.asp 

Монети СРСР
Колишні валюти
Паладієві монети